Bei peut faire référence à :
 Bei un fleuve chinois affluent de la rivière des Perles.

BEI est l'acronyme de :
 brevet d'enseignement industriel ;
 Banque européenne d'investissement ;
 Bureau des enquêtes indépendantes ;
 .

Běi peut faire référence à :
 Běi (北), un caractère chinois.

Voir aussi